Odontura är ett släkte av insekter som beskrevs av Rambur, 1838. Enligt Catalogue of Life ingår Odontura i familjen Tettigoniidae, överfamiljen Tettigonioidea, ordningen Orthoptera, klassen insekter, fylumet leddjur, och riket djur.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Källor

Externa länkar

Vårtbitare
Odontura